A Associação Recreativa Bloco Carnavalesco Rosa de Ouro (ARBC Rosa de Ouro) é uma escola de samba da cidade de Belém do Pará, no estado brasileiro do Pará.

Sagrou-se campeã do Grupo 3 em 2009. Rebaixada novamente no ano seguinte, em 2011, foi a terceira agremiação a desfilar, novamente pelo Grupo 3, no domingo de Carnaval.

Carnavais 

Rosa de Ouro